W Polsce
 Jesionowo – część wsi Kiełpin w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Tuchola 
 Jesionowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Pieniężno 
 Jesionowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Dobre Miasto 
 Jesionowo – część wsi Jędrzejewo w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Czarnków
 Jesionowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Przelewice
 Jesionowo – gromada